Andre Lakos (né le  à Vienne en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il est le frère de Philippe Lakos.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il débute dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les St. Michael's Majors de Toronto. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1999 dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , en . En 1999, il passe professionnel avec les River Rats d'Albany dans la Ligue américaine de hockey. Il a remporté le championnat d'Autriche 2007 avec l'EC Red Bull Salzbourg. En 2009, il intègre l'effectif du Traktor Tcheliabinsk dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques de 2002.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| St. Michael's Majors de Toronto|| LHO|| 49|| 2|| 10|| 12|| 54|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Colts de Barrie|| LHO || 62|| 4|| 23|| 27|| 40|| 12|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 1999-2000|| River Rats d'Albany|| LAH|| 65|| 1|| 7|| 8|| 41|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2000-2001|| River Rats d'Albany||  LAH|| 51|| 1|| 20|| 21|| 29||  || || || ||
|-
| 2001-2002|| River Rats d'Albany||  LAH|| 36|| 0|| 3|| 3|| 24||  || || || ||
|-
| 2001-2002|| Grizzlies de l'Utah||  LAH|| 26|| 0|| 1|| 1|| 28|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Vienna Capitals|| Autriche|| 37|| 4|| 19|| 23|| 103|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lynx d'Augusta|| ECHL|| 5|| 0|| 2|| 2|| 8||  || || || ||
|-
| 2003-2004|| Vienna Capitals|| Autriche|| 48|| 6|| 19|| 25|| 75||  || || || ||
|-
| 2004-2005|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 51|| 1|| 12|| 13|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 46|| 8|| 22|| 30|| 115|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 52|| 16|| 28|| 44|| 125|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Aeros de Houston||  LAH|| 11|| 0|| 1|| 1|| 14||  || || || ||
|-
| 2007-2008|| Färjestads BK|| Elitserien|| 33|| 4|| 6|| 10|| 130||  || || || ||
|-
| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 41|| 3|| 9|| 12|| 65|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk||  KHL|| 35|| 0|| 7|| 7|| 40|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 10|| 1|| 3|| 4|| 12|| 18|| 1|| 8|| 9|| 14
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 43|| 13|| 19|| 32|| 26|| 11|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2011-2012|| Kölner Haie || DEL|| 27|| 2|| 12|| 14|| 26|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Vienna Capitals|| Autriche|| 9|| 5|| 6|| 11|| 8|| 7|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2012-2013|| Vienna Capitals || Autriche|| 49|| 9|| 29|| 38|| 62|| 15|| 0|| 11|| 11|| 12
|-
| 2013-2014|| KLH Chomutov || Extraliga|| 12|| 0|| 1|| 1|| 10|| || || || || 
|-
| 2013-2014|| Vienna Capitals || Autriche|| 24|| 2|| 11|| 13|| 28|| 5|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2014-2015 ||CSM Dunarea Galati || Roumanie|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2014-2015 ||SC Langnau || LNB|| 12 ||2 ||5 ||7 ||22 || || || || ||
|-
| 2015-2016|| Orli Znojmo || EBEL || 14 || 0 || 6 || 6 || 12 || 16 || 2 || 9 || 11 || 4
|-
| 2016-2017|| Orli Znojmo || EBEL || 48 || 4 || 26 || 30 || 44 || 4 || 0||  2|| 2 || 6
|-
| 2017-2018|| EC Bad Tölz || DEL2 || 25 || 3 || 16 || 19 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Orli Znojmo || EBEL || 8 || 0 || 4 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Graz 99ers || EBEL || 23 || 0 || 2 || 2 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| HC Kladno || Extraliga || 38|| 3|| 5|| 8|| 46||- || - || - || - || -

Internationales  

|-
| 1996 || align="left"|  - 18 ans  || align="left"| Championnat d'Europe junior || 4|| 0|| 1|| 1|| 8|| || align="left"| 
|-
| 1997 || align="left"|  - 18 ans  || align="left"| Championnat d'Europe junior || 4|| 3|| 4|| 7|| 14|| || align="left"| 
|-
| 1997 || align="left"|  - 20 ans  || align="left"| Championnat junior || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| || align="left"| 
|-
| 1998 || align="left"|  - 20 ans  || align="left"|  Championnat junior || 4|| 0|| 1|| 1|| 24|| || align="left"| 
|-
| 1999 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -3 || align="left"| Dixième
|-
| 2000 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| align="left"| Treizième
|-
| 2002 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 6|| 2|| 1|| 3|| 16|| 0 || align="left"| Douzième
|-
| 2002 || align="left"|  || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| +1|| align="left"| Douzième
|-
| 2003 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| 4|| -3|| align="left"| Dixième
|-
| 2004 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 2 || 3|| 6|| +2|| align="left"| Onzième
|-
| 2005 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| -5|| align="left"| Seizième
|-
| 2006 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 2|| 3|| 0|| 0|| align="left"|  de Division I
|-
| 2007 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 6|| 3|| 1|| 4|| 4|| +1|| align="left"| Quinzième
|-
| 2009 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0 || 14|| -3|| align="left"| Quatorzième
|-
| 2013 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| -3|| align="left"| Quinzième
|-
| 2014 || align="left"|  || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -4|| align="left"| Dixième

Références 

Naissance en juillet 1979
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Kölner Haie
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du CSM Dunarea Galati
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du EC Bad Tölz
Joueur du Graz 99ers